Burrows se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Richard Nelson Burrows
 John Eric Burrows